Wsiewołod Mścisławowicz (ur. między 1157–1162, zm. 1195) – książę bełski od 1170 do śmierci, w roku 1188 przejściowo również włodzimierski, syn Mścisława Izjasławicza i Agnieszki – córki Bolesława Krzywoustego, brat Romana Halickiego, ojciec Aleksandra i Wsiewołoda.

Biografia 
Po śmierci ojca zostało mu wydzielone księstwo bełskie. Był jego pierwszym władcą. Panował również nad grodem Czerwień.

W roku 1188 gdy jego starszy brat Roman udał się objąć władzę w Haliczu Wsiewołod otrzymał od niego Włodzimierz. Jednak Romanowi nie udało się opanować Halicza i powrócił na Wołyń. Wsiewołod jednak nie chciał dobrowolnie oddać grodu bratu i kilkukrotnie skutecznie go bronił. Roman odzyskał ojcowiznę dopiero przy pomocy swego teścia Ruryka Rościsławowicza.

Z nieznaną żoną miał dwóch synów Aleksandra – księcia bełskiego i włodzimierskiego oraz Wsiewołoda – księcia czerwieńskiego.

Został pochowany w Soborze Zaśnięcia Matki Bożej we Włodzimierzu.

Rodowód

Przypisy 

Książęta ruscy
Polityka ruska Polski
Rurykowicze
Urodzeni w XII wieku
Zmarli w 1195
Książęta bełscy